Okręty US Navy o nazwie USS "Theodore Roosevelt", pochodzącą od prezydenta Teodora Roosevelta
 Pierwszy "Theodore Roosevelt" był parowcem zbudowanym w 1906, nabytym przez Marynarkę od firmy Roosevelt Steamship Company na wiosnę 1918 i przerobiony na transportowiec wojska.
 Drugi "Theodore Roosevelt" (SSBN-600) był okrętem podwodnym typu George Washington, zwodowanym w 1959 i skreślonym z listy w 1982.
 Trzeci "Theodore Roosevelt" (CVN-71) jest lotniskowcem typu Nimitz, zwodowanym w 1984 i będącym nadal w aktywnej służbie (stan na 2007 rok).

Zobacz też: USS "Roosevelt"

Theodore Roosevelt